Абрамиха — топоним в России:

Населённые пункты 
 Абрамиха — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Абрамиха — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Абрамиха — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Абрамиха — деревня в Бежецком районе Тверской области.

Реки 
 Абрамиха — река в Кабанском районе Бурятии, впадает в озеро Байкал.